Rubicon – wytwórnia płytowa
 Rubicon – amerykański zespół muzyczny
 Rubicon – brytyjski zespół muzyczny
 Rubicon – nowozelandzki zespół muzyczny
 Rubicon – album zespołu The Duggans
 Rubicon – album studyjny norweskiego zespołu gothicmetalowego Tristania

Miasta w USA:
 Rubicon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Rubicon (ang. Rubicon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Rubicon (ang. Rubicon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Rubicon (ang. Rubicon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge

Zobacz też: 
 Rubikon